Rafael Nadal era il campione in carica, ma è stato sconfitto in semifinale da Novak Đoković.

In finale Novak Đoković ha sconfitto Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 6(6)-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4.

Teste di serie 

  Novak Đoković (campione)
  Daniil Medvedev (quarti di finale)
  Rafael Nadal (semifinale)
  Dominic Thiem (primo turno)
  Stefanos Tsitsipas (finale)
  Alexander Zverev (semifinale)
  Andrej Rublëv (primo turno)
  Roger Federer (quarto turno, ritirato)
  Matteo Berrettini (quarti di finale)
  Diego Schwartzman (quarti di finale)
  Roberto Bautista Agut (secondo turno)
  Pablo Carreño Busta (quarto turno)
  David Goffin (primo turno)
  Gaël Monfils (secondo turno)
  Casper Ruud (terzo turno)
  Grigor Dimitrov (primo turno, ritirato)

  Milos Raonic (ritirato)
  Jannik Sinner (quarto turno)
  Hubert Hurkacz (primo turno)
  Félix Auger-Aliassime (primo turno)
  Alex De Minaur (secondo turno)
  Cristian Garín (quarto turno)
  Karen Chačanov (secondo turno)
  Aslan Karacev (secondo turno)
  Daniel Evans (primo turno)
  Lorenzo Sonego (primo turno)
  Fabio Fognini (terzo turno)
  Nikoloz Basilašvili (secondo turno)
  Ugo Humbert (primo turno)
  Taylor Fritz (secondo turno)
  John Isner (terzo turno)
  Reilly Opelka (terzo turno)

Wildcard 

  Grégoire Barrère (primo turno)
  Benjamin Bonzi (primo turno)
  Mathias Bourgue (primo turno)
  Arthur Cazaux (primo turno)

  Enzo Couacaud (secondo turno) 
  Hugo Gaston (primo turno)  
  Christopher O'Connell (primo turno) 
  Arthur Rinderknech (primo turno)

Qualificati 

  Botic van de Zandschulp (secondo turno)
  Daniel Elahi Galán (primo turno)
  Mario Vilella Martínez (primo turno)
  Maximilian Marterer (primo turno)
  Tarō Daniel (primo turno)
  Carlos Taberner (primo turno)
  Carlos Alcaraz (terzo turno)
  Alessandro Giannessi (primo turno)

  Mackenzie McDonald (secondo turno) 
  Jenson Brooksby (primo turno) 
  Denis Istomin (primo turno) 
  Oscar Otte (primo turno) 
  Bjorn Fratangelo (primo turno) 
  Bernabé Zapata Miralles (primo turno) 
  Roman Safiullin (secondo turno) 
  Henri Laaksonen (terzo turno, ritirato)

Lucky loser 

  Francisco Cerúndolo (primo turno)

  Peter Gojowczyk (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 Tabellone

Open di Francia 2021